Curd steht für:

 eine Variante des Vornamens Kurt, siehe Kurt #Vorname
 curd, Käsebruch (englisch), siehe Cheese curds
 ein Brotaufstrich, siehe Lemon Curd

im NRHP gelistete Objekte:
 Curd House, in Wilmore, Kentucky, ID-Nr. 84001621
 Curd-Moss House, in Bowling Green, Kentucky, ID-Nr. 80001685

Siehe auch:
 Kurd
 Curt
 Curth